O Fantasma da Ópera — novela de Gaston Leroux (1910)

Cinema
O Fantasma da Ópera (filme de 1925) — com Lon Chaney
O Fantasma da Ópera (filme de 1943) — de Arthur Lubin
O Fantasma da Ópera (filme de 1962) — de Terence Fisher
The Phantom of the Opera (filme de 1989) — com Robert Englund, traduzido no Brasil como O Fantasma da Ópera
O Fantasma da Ópera (filme de 2004) — com Gerard Butler

Televisão
O Fantasma da Ópera (minissérie de 1990) — produção estadunidense
O Fantasma da Ópera (minissérie de 1991) — produção brasileira da Rede Manchete

Teatro
Phantom of the Opera (musical de 1976)
O Fantasma da Ópera (musical de 1986)

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de teatro